«Survivor» — сингл с альбома Survivor (2001 год) американской группы Destiny's Child.

Форматы и remix 
 Australian Maxi-Single 670780 2
 «Survivor» (Album Version)
 «So Good» (Maurice’s Soul Remix)1
 «So Good» (Digital Black-N-Groove Club Mix)1
 «Independent Women Part I» (Joe Smooth 200 Proof 2 Step Mix)

 Dance Mixes (US) 44K 79566
 «Survivor» (Remix Extended Version featuring Da Brat)
 «Survivor» (Calderone Club Mix) [aka «Victor Calderone Club Mix»]
 «Survivor» (Calderone Drum Dub Mix)
 «Survivor» (CB200 Club Anthem Mix)
 «Survivor» (Azza’z Soul Remix)

 European Maxi-Single COL 670749 2
 «Survivor» (Album Version)
 «Survivor» (Azza’z Soul Remix Radio Edit)
 «Survivor» (Digital Black-N-Groove Radio Mix)
 «Survivor» (CB200 Club Anthem Mix)

 UK Part 1 COL 671173 2
 «Survivor» (Album Version) — 4:14
 «Survivor» (Azza’z Soul Remix Radio Edit) — 3:56
 «Survivor» (Victor Calderone Club Mix) — 9:26

 UK Part 2 COL 671173 5
 «Survivor» (Jaimeson Full Vocal Remix) — 6:19
 «Independent Women Part 1» (Live At The Brits 2001) — 3:52
 «So Good» (Maurice’s Soul Remix)1 — 7:35
 Footage of Independent Women Part 1 Live at The Brits 2001

 UK Cassette COL 671173 4
 «Survivor» (Album Version) — 4:14
 «Survivor» (Maurice’s Soul Survivor Mix) — 7:51

Notes
 1 The remixes of «So Good» contain newly recorded vocals, different from the album version.

Чарты и сертификаты

Чарты недели

Чарты года

Сертификаты 

!colspan="3"| Рингтон
|-

!colspan="3"| Видеоклип
|-

Примечания 

Синглы Destiny's Child
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart